Женская сборная Азербайджана по шахматам представляет Азербайджан на женских международных шахматных турнирах. Контроль и организацию осуществляет Федерация шахмат Азербайджана. Рейтинг сборной по состоянию на ноябрь 2021 года — 2383.

Международные турниры

Статистика

Состав сборной

Состав сборной на командном чемпионате Европы 2021

Достижения

Сборной 
Командный чемпионат Европы по шахматам

  Трёхкратный бронзовый призёр — 1992, 2019, 2021

Всего: 3 медали

Индивидуальный зачёт 
Шахматная олимпиада

Командный чемпионат Европы по шахматам

Неосновные сборные 
На домашней Олимпиаде 2016 на правах хозяев Азербайджан выдвигал помимо основной ещё две сборные:

См. также 
 Сборная Азербайджана по шахматам

Примечания

Ссылки 

Ш
А
Шахматы в Азербайджане